Die Saison 2014/15 war die 22. Spielzeit der französischen Ligue Nationale de Basket Pro A, der höchsten Spielklasse im französischen Vereinsbasketball der Herren. Es war die insgesamt 93. Meisterschaft im französischen Basketball der Herren und die 28. Meisterschaft seit Gründung der Ligue Nationale de Basket (LNB). Die Hauptrunde startete am 26. September 2014 und endete am 16. Mai 2015 mit dem 34. und letzten Spieltag. Die Play-off-Finalrunde um die Meisterschaft dauerte bis Juni 2015.

Als Titelverteidiger startete Limoges CSP in die Saison, die auch in der EuroLeague 2014/15 antraten. Im Eurocup 2014/15 wurde die Liga durch Vizemeister Strasbourg IG, die vormaligen Halbfinalisten JDA Dijon und SLUC Nancy Basket, sowie Paris-Levallois Basket und ASVEL Lyon-Villeurbanne vertreten.

Aufsteiger zur Saison 2014/15 waren Stade Olympique Maritime Boulonnais und JL Bourg-en-Bresse. Da die Liga von 16 auf 18 Teams erweitert wurde, wurden zudem zwei Wildcards an die Teams SPO Rouen Basket und Champagne Châlons Reims Basket vergeben.

Französischer Meister wurde Limoges CSP, die sich in der Finalserie gegen Strasbourg IG mit 3:1-Siegen durchsetzten. Für Limoges war es der insgesamt elfte Meisterschaftsgewinn.

Mannschaften

Tabelle 

in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison / A = Aufsteiger zu dieser Saison / WC = Wildcard

Playoffs 2014/15

Weblinks 
 Ligue Nationale de Basket – Startseite – offizielle Webseite der LNB

2014/15
Basketballsaison 2014/15